

Населені пункти та їхні частини

 Генрикув — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Генрикув — село в гміні Шпротава Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Генрикув — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Генрикув — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Генрикув — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Генрикув — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Генрикув — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Генрикув — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Генрикув — село в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Генрикув — село в гміні Роздражев Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Генрикув — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Генрикув — частина міста Здунська Воля в Здунськовольському повіті Лодзинського воєводства
 Генрикув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Генрикув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Генрикув — частина міста Гарволін у Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства
 Генрикув — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Генрикув — частина села Ґай в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Генрикув — частина села Янкі в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Генрикув — частина села Прусіновиці в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Генрикув — частина села Крашевіце в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Генрикув — частина села Козлув у гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Генрикув — частина села Дахнів (Дахнув) у гміні Чесанів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Генрикув — частина села Бліжин у гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Генрикув — частина села Шевна в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Генрикув — колонія в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки